betrouwbaarheid (persoon), de mate waarin men erop kan vertrouwen dat een ander een belofte of toezegging na zal komen.
 betrouwbaarheid (techniek), het blijvend voldoen aan systeemeisen door een product.
 betrouwbaarheid (informatie), de mate waarin men kan vertrouwen dat de door media gegeven informatie waar en relevant is.
 betrouwbaarheid (informatiebeveiliging)
 betrouwbaarheid (statistiek), de kans dat de gemeten waarde in een statistische proef representatief is voor de werkelijke waarde.
 betrouwbaarheid (bedrijf), de mate waarin een bedrijf in staat is het toegezegde prestatieniveau voor klanten te realiseren.

Onbetrouwbaarheid (statistiek)